La Saudi Professional League 2013-2014 è stata la 38ª edizione della massima competizione nazionale per club dell'Arabia Saudita, la squadra campione in carica è l'Al-Fateh Saudi Club.

L'Al-Nassr riesce a vincere il suo 7º titolo con una giornata d'anticipo.

Classifica 

Legenda:
      Campione dell'Arabia Saudita 2013-2014, ammessa alla AFC Champions League 2015
      Ammesse alla AFC Champions League 2015
      Retrocessa in Saudi Second Division 2014-2015

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
Campionato saudita di calcio